Sayce ist der Familienname von:
 Archibald Henry Sayce (1846–1933), britischer Altorientalist und Archäologe
 Benjamin Jones Sayce (1839–1895), britischer Fotografiepionier

Sonstiges:
 Sayce-Gletscher, Gletscher auf der Joinville-Insel, Weddell-Meer, Antarktis